Jurassic Park eller Jurassic World har flere betydninger:

 Jurassic Park (roman)
 Jurassic Park (filmserie)
 Jurassic Park
 Jurassic Park (soundtrack)
 The Lost World: Jurassic Park
 The Lost World: Jurassic Park (film score)
 Jurassic Park III
 Jurassic Park III (soundtrack)
 Jurassic World
 Jurassic World: Original Motion Picture Soundtrack
 Jurassic World: Fallen Kingdom
 Jurassic World: Fallen Kingdom (soundtrack)
 Jurassic World: Dominion
 Jurassic Park: The Ride
 Jurassic World: The Ride
 Jurassic Park-computerspil
 Jurassic World Live
 Jurassic Park (sang)

Jurassic Park